Rummelsburg, de oude naam van de Poolse stad Miastko
Berlin-Rummelsburg, een wijk in Berlijn